Поджог приюта «Дом бродяги» — массовое убийство 66 кошек и 2 собак в районе деревни Глаженка (Брянская область). Трупы животных обнаружили 19 ноября 2022 года. Животные не смогли выбраться из своих вольеров и сгорели заживо. Выжили только собаки, которые находились на улице.

Расследование 
Волонтёры и местные жители указали, что хозяина приюта зовут Геннадий. Мужчина помогал бездомным животным в своём доме.
"Так же немаловажен тот факт, что Геннадию не единожды угрожали!.. Погибли ни в чём не повинные животные, которых Геннадий лечил и вытаскивал «с того света», — написали волонтёры.

Также они указали, что огонь начал распространяться от входной двери дома. Активисты добавили, что там не было горючих материалов или проводки.

В комментариях местные жители рассказали, что животные из приюта никогда не шумели. Сам Геннадий души не чаял в своих подопечных.

«Я знаю Геннадия лично, мы помогали ему, я была в этом доме, я видела этих несчастных котов, они спокойные, домашние, ухоженные, он любил их невероятно. На втором этаже был карантин для больных котят и животных. Он жил для них, потому что иначе не умеет. Я не знаю, как он переживёт это всё. Собак именно на его участке было мало… да и они много шума не создавали», — поделилась Екатерина.

По словам волонтёра, находящегося на месте, экстренные службы подтвердили факт поджога.

В сгоревшем двухэтажном коттедже проживали в основном искалеченные кошки и несколько псов, которым требовались особый уход и лечение. С этой целью — выхаживать больных и брошенных, а затем пристраивать их в добрые руки — мужчина и создал приют 5 лет назад. У каждого питомца была кличка, волонтёры помогали вести соцсети, где рассказывали о том, как проходит лечение и как себя чувствуют пережившие страдания пушистики.

В приюте Геннадий вместе с волонтёрами всё делал своими руками. На пожертвования неравнодушных закупал необходимое оборудование, еду для животных, проводил уборку в вольерах. Геннадий не скрывает: соседи действительно жаловались на него в полицию, но ведь собаки в посёлке есть в каждом дворе, они тоже шумят. А вот от стражей порядка и ветеринарных служб к приюту нареканий не было, уверяет мужчина. У каждого питомца есть паспорт, все вакцинированы, к условиям их содержания претензий не было.

Восемнадцатого ноября Геннадий Пальчиковский зашёл, как обычно, в «Дом бродяги» с 70 питомцами, в основном кошками. Наполнил миски, почистил лотки и вольеры. Поздно вечером отправился домой, где ещё несколько часов готовил животным еду на завтра. По его словам:
«На следующий день приехал около обеда, открыл первую, железную, дверь в тамбур и увидел, что вторая, деревянная, полыхает. Двери, кстати, никогда не запирал. Хорошо, что рядом стояла канистра воды. Быстро потушил огонь и заглянул внутрь. Все кошки и собаки были мертвы — отравились угарным газом». Сразу вызвал полицию и спасателей. Силовики осмотрели помещение, взяли образцы сгоревшего материала. По словам Пальчиковского, дознаватели МЧС склоняются к версии поджога, а не случайного возгорания.

Видео 
 Обзор происшедшего телеканалом НТВ
 Обзор происшедшего телеканалом Брянская губерния

Примечания 

Насилие над животными
Защита животных
События в Брянской области
Преступления в России
Ноябрь 2022 года в России
События 19 ноября
Пожары в России 2022 года